Kadra – obsada personalna instytucji wojskowych
 Kadra – polska grupa literacka
 „Kadra” – polskie czasopismo literackie